Облога Карса

 Облога Карса (1828) — облога під час російсько-турецької війни (1828—1829)
 Облога Карса (1855) — облога під час Кримської війни
 Облога Карса (1877) — облога під час російсько-турецької війни (1877—1878)

Карс